Název Brložský potok má více vodních toků:

 Brložský potok (přítok Labe) – levostranný přítok Labe v okrese Pardubice
 Brložský potok (přítok Otavy) – levostranný přítok Otavy v okresech Strakonice a Písek
 Brložský potok (přítok Vltavy), též Křemžský potok – levostranný přítok Vltavy v okrese Český Krumlov